La Petite Gardeuse d'oies, ou La Gardeuse d'oies (en ) est un conte des frères Grimm ;
 La Gardeuse d'oies est une peinture de 1891 de William Bouguereau.